Cameron kan syfta på:

 Cameron (efternamn) – ett efternamn samt personer med efternamet
 Cameron (förnamn) – ett könsneutralt förnamn samt personer med namnet
 Cameron (auktor) – beteckningar vid biologisk namngivning
 Cameron–Erdős förmodan – ett matematiskt påstende, som ännu inte bevisats
Regeringen Cameron I – Storbritanniens regering, ledd av David Cameron 2010–2015
Regeringen Cameron II – Storbritanniens regering, ledd av David Cameron 2015–2016

Geografi

Antarktis 

 Cameron (sjö), 
 Mount Cameron, Antarktis,

Australien
 Cameron River – vattendrag

Kanada
 Cameron Bay – vik i Nunavut
 Cameron Creek – vattendrag
 Lac Cameron – sjö

USA 

 Cameron, Louisiana, countyhuvudort, Cameron Parish, 
 Cameron, Missouri, ort, Clinton County, 
 Cameron, North Carolina, Moore County, 
 Cameron, Oklahoma, ort, Le Flore County, 
 Cameron, South Carolina, ort, Calhoun County, 
 Cameron, Texas, countyhuvudort, Milam County, 
 Cameron, West Virginia, Marshall County, 
 Cameron, Wisconsin, Barron County, 
 Cameron, Arizona, Coconino County, 
 Cameron, New York
 Cameron Park – ort i Kalifornien

Se även
 Cameron County – flera
 Cameron Parish – ett administrativt område i delstaten Louisiana

Se även

 Cameron Island – flera
 Cameron Lake – flera
 Mount Cameron – flera